Union pour la République („Union für die Republik“) ist der Name mehrerer politischer Parteien in verschiedenen afrikanischen Staaten:

 Union pour la République (Burkina Faso)
 Union pour la République (Demokratische Republik Kongo)
 Union pour la République – Mouvement National, ebenfalls in der Demokratischen Republik Kongo
 Union pour la République (Mali)
 Union pour la République (Mauretanien)
 Union pour la République (Togo)